Ciocănești se poate referi la:
 Moldova
 Ciocănești, Suceava, reședința comunei cu același nume
 Muntenia
 Ciocănești, Argeș
 Ciocănești, Buzău
 Ciocănești, Călărași, reședința comunei cu același nume
 Ciocănești, Dâmbovița, reședința comunei cu același nume
 Oltenia
 Ciocănești, Dolj
 Ciocănești, Olt

Vezi și 
 Ciocănari (dezambiguizare)
 Cioculescu (dezambiguizare)

Toponime românești